Obsjtina Mglizj (bulgariska: Община Мъглиж) är en kommun i Bulgarien.   Den ligger i regionen Stara Zagora, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Sofia.

Obsjtina Mglizj delas in i:
 Vetren
 Dbovo
 Zimnitsa
 Tulovo
 Julievo
 Jagoda
 Sjanovo

Följande samhällen finns i Obsjtina Mglizj:

 Mglizj

Trakten runt Obsjtina Mglizj består till största delen av jordbruksmark. Runt Obsjtina Mglizj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Stara Zagora (region)